Caryocar är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Caryocar ingår i familjen Caryocaraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Caryocar